Le tournoi de tennis de Barcelone est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 12 au .

Francesca Schiavone remporte le simple dames. En finale, elle bat Roberta Vinci, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Barcelone
Sport en Espagne en 2010
Barcelone
2010 en Catalogne